Дополнение к фонетическим расширениям () — шестьдесят шестой блок стандарта Юникод. Содержит символы для специализированных и устаревших форм МФА.

Список символов 

|}

Компактная таблица

См. также 
 Набор символов
 Основная латиница
 Расширения МФА
 Фонетические расширения

Примечания